Ву́лиця Мака́ренка — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

 Вулиця Макаренка — вулиця у смт Брюховичі, Шевченківській район міста Львова.
 Вулиця Макаренка — вулиця в Дніпровському районі Києва, місцевість ДВРЗ.
 Вулиця Макаренка — вулиця в Кременчуці.
 Вулиця Макаренка — вулиця в Ужгороді.
 Вулиця Макаренка — вулиця в Чернівцях.
 Вулиця Макаренка — вулиця в Чернігові.

 Вулиця Макаренка — колишня назва вулиці Козацька у місті Баранівка.
 Вулиця Макаренка — колишня назва вулиці Василя Сухомлинського у місті Біла Церква.
 Вулиця Макаренка — колишня назва Гайдамацької вулиці в Броварах.
 Вулиця Макаренка — колишня назва вулиці Оболонської у смт Велика Димерка.
 Вулиця Макаренка — колишня назва вулиці Тетяни Яблонської у місті Вінниця.
 Вулиця Макаренка — колишня назва вулиці Марії Пуйманової в Горлівці.
 Вулиця Макаренка — колишня назва вулиці Всеволода Нестайка у місті Ізюм.
 Вулиця Макаренка — колишня назва вулиці Миколаївська у місті Кам'янське.
 Вулиця Макаренка — колишня назва вулиці Климента Квітки у місті Київ.
 Вулиця Макаренка — колишня назва вулиці Мочарська у смт. Королево.
 Вулиця Макаренка — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Лебедин.
 Вулиця Макаренка — колишня назва вулиці Долинна у місті Луцьк.
 Вулиця Макаренка — колишня назва вулиці Пісенна у місті Марганець.
 Вулиця Макаренка — колишня назва вулиці Леся Курбаса у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Макаренка — колишня назва вулиці Сухомлинського у місті Рожище.
 Вулиця Макаренка — колишня назва вулиці «Просвіти» у місті Суми.
 Вулиця Макаренка — колишня назва вулиці Іванни Блажкевич у місті Тернопіль.

 
Вулиці, названі на честь людей